Carlo Acutis – studente italiano, venerabile della chiesa cattolica
 Cesare Acutis – accademico, letterato, saggista e traduttore italiano